Лос Манантијалес има више значења:

 Лос Манантијалес (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Манантијалес (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Манантијалес (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Манантијалес, Санта Анита (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Манантијалес (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Манантијалес, Коралтон (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Манантијалес (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Манантијалес, Охо де Агва (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Манантијалес, Сан Карлос (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Манантијалес (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Манантијалес (Тезонтепек де Алдама), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Манантијалес, Ел Рио Чикито (Окуилан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Манантијалес, Парке (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Манантијалес (Тлакилтенанго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Манантијалес (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Манантијалес (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Манантијалес, Ла Пита (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Манантијалес (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Манантијалес (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Манантијалес (Санто Томас Тамазулапан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Манантијалес (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Манантијалес, Ел Ескондидо (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Манантијалес (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Манантијалес (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Манантијалес (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Манантијалес, Ел Игерон (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Манантијалес (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Манантијалес (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Манантијалес (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Манантијалес, Лос Лимонес (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Манантијалес (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Манантијалес (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Манантијалес (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Манантијалес (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Манантијалес (Истакзокитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Манантијалес (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Манантијалес (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Манантијалес (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Манантијалес (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Манантијалес (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Манантијалес (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Манантијалес (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Манантијалес (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Манантијалес (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Манантијалес (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Манантијалес (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Манантијалес (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Манантијалес (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику